Konståkning har varit en olympisk sport sedan redan innan vinterspelen drog igång. Sporten var med i olympiska spelen 1908, och var med även 1920. Sedan 1924 har sporten varit med samtliga år. Det finns gränser för hur många deltagare som får delta i grenarna; i singelgrenarna är maxtalet 30 deltagare, i par 24 och i isdans 20.

Grenar

Medaljfördelning

Deltagande nationer

Källor

Externa länkar

 
Sporter vid olympiska sommarspelen